Frank Briggs eller Francis Briggs kan avse:

Francis Stewart Briggs (1897–1966), australisk flygare
Frank Briggs (fotbollsspelare) (1917–1984), engelsk fotbollsspelare
Frank A. Briggs (1858–1898), Amerikansk guvernör i delstaten North Dakota
Frank O. Briggs (1851–1913), Amerikansk senator från New Jersey
Frank P. Briggs (1894–1992), Amerikansk senator från Missouri

Se även
Briggs (efternamn)